Ювонен () — финская фамилия. Известные носители:

 Ювонен, Хелви (1919—1959) — финская поэтесса и переводчик. Лауреат Премии Эйно Лейно.
 Ювонен, Хелми (1903—1985) — американская художница финского происхождения.